Manzanilla (Huelva)
Manzanillaboom
Manzanilla (sherry)
zie ook Manzanillo